Łukasz ist die polnische Form von Lukas und der Name von:

 Łukasz Bodnar (* 1982), polnischer Radrennfahrer
 Łukasz Fabiański (* 1985), polnischer Fußballtorwart
 Łukasz Gierak (* 1988), polnischer Handballspieler
 Łukasz Górnicki (1527–1603), polnischer Humanist, Schriftsteller und Poet
 Łukasz Michalski (* 1988), polnischer Stabhochspringer
 Łukasz Piszczek (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Łukasz Podolski (Radsportler) (* 1980), polnischer Radrennfahrer
 Łukasz Szukała (* 1984), polnisch-deutscher Fußballspieler
 Łukasz Tumicz (* 1985), polnischer Fußballspieler